Knoppe ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Knoppe (* 1966), deutscher Fotograf
 Wolf-Diethard Knoppe, deutscher Starfighterpilot, beteiligt an der Affäre Ramminger

siehe auch: Knobbe, Knopp, Knopper